Municipio de Ellington puede hacer referencia a:

 Municipio de Ellington (Illinois).
 Municipio de Ellington (condado de Dodge, Minnesota).
 Municipio de Ellington (condado de Tuscola, Míchigan).
 Municipio de Ellington (condado de Hancock, Iowa).
 Municipio de Ellington (condado de Palo Alto, Iowa).